AMS - Asset Management Solutions, system diagnostyki zaworów i urządzeń pomiarowych wprowadzony na rynek przez firmę Emerson Emerson Process Management. Umożliwia diagnostykę w oparciu o protokoły HART i Foundation Fieldbus

Urządzenia automatyki